В одиночному розряді тенісного турніру Nichirei International Open 1995, який проходив в рамках Туру WTA 1995, Марі П'єрс здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Марі П'єрс (переможниця)
  Кіміко Дате (2-ге коло)
  Габріела Сабатіні (півфінал)

 Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
 Відсутня
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Наоко Савамацу (чвертьфінал)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nichirei International Championships